Подрезчиха:

 Подрезчиха (посёлок) — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области
 Подрезчиха (река) — река, приток Вятки